Калькуррупе () — река в провинции Ранко области Лос-Риос на юге Чили. Длина — 15 км.

Сбрасывает воду из озера Майуэ, впадает в озеро Ранко, для которого является основным источником. Долина реки является частью разлома Футроно. Высота устья 70 м над уровнем моря.

Река Калькуррупе наряду с соседней рекой Каунауэ пользуется популярностью среди туристов и любителей рыбной ловли на мух.

Примечания

Ссылки 
  (WikiLosRios)

Реки области Лос-Риос
Бассейн Рио-Буэно